Kohnke ist der Familienname folgender Personen:

 Meta Kohnke (* 1932), deutsche Archivarin und Historikerin
 Peter Kohnke (1941–1975), deutscher Schießsportler, Olympiasieger 1960 in Rom

Siehe auch
 Köhnke